Het chemisch element thorium (Th), met een atoommassa van 232,03806(2) u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 29 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).

In de natuur komen sporen van de radio-isotopen 227Th, 228Th, 230Th, 231Th en 234Th voor. De isotoop 232Th, met een halfwaardetijd van meer dan 14 miljard jaar, komt echter het meest voor: de natuurlijke abundantie bedraagt quasi 100%. Daarom zou thorium beschouwd kunnen worden als een mononuclidisch element.

De kortstlevende isotoop van thorium is 209Th, met een halfwaardetijd van ongeveer 7 milliseconden. De langstlevende is 232Th, met een halfwaardetijd van 14,05 miljard jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element